Le coup Philippe est une combinaison standard du jeu de dames, fréquente en partie classique, qui procure généralement le gain d'un pion ou un passage à dame. Elle porte le nom d'un joueur marseillais de la fin du XIX siècle.

Principe du coup Philippe 

C'est premièrement un coup de mazette avec retrait du pion adverse 18 et souvent aussi, par la même occasion, du pion 16. La suite est un coup direct dont la rafle part du pion 38 ou du pion 40 et aboutit sur une des cases 16, 7, 9, 20 ou 29.
Quand la rafle part du pion 38, le coup Philippe peut intégrer un coup de rappel ou une promenade du pion central adverse 24. Voir animation.

C'est un thème très varié pouvant apparaître dès le cinquième temps après le début symétrique 33-28 (18-23) 39-33 (12-18) 44-39 (7-12) 31-26 (20-25)? 28-22!, etc. 

Un de ses prolongements est le spectaculaire coup Marne.

Amenée par les structures de la partie classique, la menace du coup Philippe peut se faire sentir longtemps au cours d'une partie et affecter naturellement les deux camps. À l'instar du coup royal, le coup Philippe est très important sur un plan stratégique pour amener l'adversaire dans des positions difficiles.

Bibliographie 
 . 
 .
 .
 .

Notes et références 

philippe